Натуральне число 2080
 2080 рік до нашої ери
 2080 рік нашої ери